Potvrda u obliku priznanice, obveznice i sl. kojom se jamči povratak onoga što je posuđeno.
 Revers (numizmatika) je u numizmatici druga, stražnja strana kovanog novca ili medale. 
 Revers (matematika) je u matematici broj koji se dobije zrcalnim premještanjem znamenki nekoga broja. Npr. 1234 je revers 4321 i obrnuto.